José Ortiz (1932-2013), dessinateur espagnol de bande dessinée ;
 José Ortiz (1963-), joueur portoricain de basket-ball ;
 José Ortiz Bernal (1977-), joueur espagnol de football ;
 José Ortiz Echagüe (1886-1980), ingénieur militaire, pilote et photographe espagnol ;
 José Luis Ortiz Moreno (1967-), astronome ;